Ardón puede referirse a:

 Ardón, rey visigodo.
 Ardón, municipio de la provincia de León (España).
 Araceli Ardón, escritora mexicana.
 Ardón, localidad de Osetia del Norte - Alania en Rusia.
 Ardon, río de Osetia del Norte - Alania en Rusia.